

Personen 
 Gustav Grohe (1829-1906), Duits kunstenaar
 Marcelo Grohe (1987), een Braziliaans voetballer (doelman)

Ondernemingen 
 hansgrohe, Duits concern in de sanitairbranche met hoofdzetel te Schiltach in het Schwarzwald
 Grohe AG, Duits concern in de sanitairbranche met hoofdzetel te Hemer (Noordrijn-Westfalen)